Макс Маннхаймер (; 6 февраля 1920, Нови-Йичин, Первая Чехословацкая Республика — 23 сентября 2016, Мюнхен, Германия) — немецкий общественный деятель, мемуарист и художник еврейского происхождения. Маннхаймер пережил заключение в концлагерях Освенцим и Дахау, где потерял почти всю семью. В дальнейшем он занимался просвещением о Холокосте и борьбой с антисемитизмом и правым экстремизмом, написал две автобиографии. Был удостоен ряда наград за свою деятельность, в том числе Ордена Почётного легиона и Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Биография

Юность 
Макс Маннхаймер родился в 1920 году в городе Нойтитшайн (ныне Нови-Йичин) в Северной Моравии. Он был старшим ребёнком в семье торговцев немецкого и еврейского происхождения. Его отец Якоб Лейба Маннхaймер был родом из Польши, мать Маргарита, урождённая Гельб, из города Угерски-Брод. У него было трое братьев Эрих, Эрнст и Эдгар, а также сестра Катарина.

Макс посещал школу торговли в 1934—1936 годах. В 1936 году устроился на работу в магазин фирмы J. Schön & Co в городе Зноймо.

В октябре 1938 года произошла аннексия Судет, в результате чего Северная Моравия стала частью Третьего рейха. В Германии в это время шло массовое преследование евреев. 9-10 ноября 1938 года во время серии еврейских погромов, известных как «хрустальная ночь», были убиты или ранены тысячи евреев, а также разрушено множество еврейских домов, магазинов, школ, больниц и синагог. Волна погромов дошла и до Моравии. 18-летний Макс и его отец были помещены под так называемый «защитный арест». Макс вышел на свободу после того, как его мать солгала, что он несовершеннолетний. Отца отпустили в декабре с требованием немедленно покинуть Германию. После этого семья спешно уехала в январе 1939 года в родной город Маргариты Угерски-Брод.

Однако в скором времени территория Угерски-Брода также оказалось под контролем Германии. Здесь начали действовать нюрнбергские расовые законы, направленные на дискриминацию еврейского населения. Макс работал на строительстве дорог, так как евреям дозволялось заниматься лишь физическим трудом. В 1940 году он познакомился с Евой Бок, в сентябре 1942 года они поженились в надежде остаться вместе после надвигающейся депортации в концентрационный лагерь Терезиенштадт.

Заключение в концлагерях 
В начале 1942 года брат Макса Эрих был депортирован в концлагерь в городе Брно. 27 января в Терезиенштадт были отправлены все остальные члены семьи Маннхаймеров. 2 февраля их перевезли в Освенцим. Родителей Макса в тот же день отправили в газовую камеру. 23 февраля так же была убита его 15-летняя сестра Катарина. Братьев первоначально оставили в живых для сельскохозяйственных работ. Однако вскоре Эрнст заболел и также был отправлен в газовую камеру. Жена Макса Ева и брат Эрих тоже погибли в концлагерях. Из всей семьи заключение пережили лишь Макс и Эдгар. В октябре 1943 года их отправили для погрузки щебня в варшавское гетто.

В июле 1944 года Маннхаймеры были отправлены маршем смерти в Дахау. Они прибыли в концлагерь 6 августа. После трёх недель в карантине Макс был отправлен в филиал Дахау  и был определён на работу на фабрику концерна BMW. В Аллахе ему приходилось перевозить тела других заключённых в крематорий. В 1945 году его перевели в , где он смог воссоединиться с Эдгаром. Вскоре Макс заболел брюшным тифом и попал в лагерную больницу. 28 апреля 1945 года узников Мюльдорфа попытались увезти вглубь Германии на поезде, опасаясь прихода союзных войск. Однако 30 апреля американские войска освободили всех находившихся на поезде заключённых в Зесхаупте. На тот момент Макс был сильно истощён и весил всего 34 кг.

Дальнейшая судьба и общественная деятельность 
После выхода из лазарета Маннхаймер поклялся никогда не возвращаться в Германию. Тем не менее, вскоре он познакомился с немкой Эльфридой Айзельт, которая была участницей движения Сопротивления в годы войны. Они поженились, после чего в 1946 году вместе переехали в Мюнхен. У них родилась дочь Ева. Эльфрида умерла от рака в 1964 году. После этого Маннхаймер женился в третий раз в 1965 году на гражданке США Грейс Франзен. От этого брака у него был сын Эрнст. Маннхаймер проживал в коммуне Хар около Мюнхена. Он работал торговцем. В 1950-х годах он начал писать картины под именем ben jakov (сын Якова) в память об отце.

Много лет после освобождения Маннхаймер хранил молчание о пережитом. Потеря почти всей семьи стала для него тяжёлым ударом. В 1985 году он опубликовал статью в Dachauer Hefte о своём заключении в концлагерях. В 1986 году во время поездки в США Маннхаймер увидел нацистскую свастику и испытал сильный нервный срыв. С тех пор он посвятил жизнь борьбе с антисемитизмом и правым радикализмом, а также сохранению памяти о Холокосте. Он начал проводить экскурсии по мемориальному комплексу концлагеря Дахау. В 2013 году он пригласил канцлера Ангелу Меркель посетить комплекс. Канцлер прочла речь на месте бывшего концлагеря, где лично обратилась к Маннхаймеру. По воспоминаниям журналиста Владимира Познера, Маннхаймер «работал экспонатом» в мемориальном комплексе.

Маннхаймер скончался в 2016 году в возрасте 96 лет. Меркель выразила скорбь и высоко оценила деятельность покойного Маннхаймера по сохранению памяти о Холокосте.

В память о Маннхаймере были названы улицы в нескольких немецких городах. В 2010 году учебный центр Dachau Jugendgästehaus был назван в честь него. Также о нём был снят документальный фильм «Белая ворона» () в 2009 году.

Библиография 
 Spätes Tagebuch, Theresienstadt — Auschwitz — Warschau — Dachau (2000) ISBN 3-85842-374-2.
 Drei Leben (2012) ISBN 978-3-423-24953-9.

Награды 
Маннхаймер был удостоен ряда наград, в том числе
 Офицер ордена Почётного легиона (1993)
 Премия имени Вальдемара фон Кнерингена (1994)
 Почётный доктор Мюнхенского университета (2000)
 Oberbayerischer Kulturpreis (2005)
 Премия имени Вильгельма Хёгнера (2008)
 Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2012)

Примечания 

Мемуаристы Германии
Общественные деятели Германии
Выжившие в концлагере Освенцим
Художники Германии
Заключённые концлагеря Дахау
Похороненные на Новом еврейском кладбище (Мюнхен)